Hümpel ist der Familienname folgender Personen:

 Nicola Hümpel (* 1967), deutsche Theater- und Opernregisseurin
 Nina Hümpel (* 1965), deutsche Kuratorin, Tanzmanagerin und Herausgeberin